Le Pont des Amériques peut désigner :

Toponymes 
 Pont des Amériques (), pont routier du Panama, au-dessus de l'entrée côté Pacifique du canal de Panama ;
 Pont des Amériques, pont routier reliant les villes de El Paso au Texas (États-Unis) et de Ciudad Juárez dans l'État de Chihuahua (Mexique) ;
 Pont des Amériques (), pont routier à haubans reliant la ville de Ciudad de la Costa à Montevideo en Uruguay.